Biełogorje Biełgorod (ros. Белогорье Белгород) – męski klub siatkarski z Biełgorodu powstały w 1976 roku, grający w rosyjskiej Superlidze.

Nazwy klubu 
 1976-1981 – Tiechnołog Biełgorod
 1981-1987 – Lokomotiw Biełgorod
 1987-1992 – Agrarnik Biełgorod
 1992-1994 – Biełogorje Biełgorod
 1994-1995 – Lokomotiw Biełgorod
 1995-1997 – Biełogorje Biełgorod
 1997-2001 – Biełogorje-Dinamo Biełgorod
 2001-2011 – Lokomotiw-Biełogorje Biełgorod
 2011 – Biełogorje Biełgorod

Sukcesy 
 Mistrzostwa Rosji:
  1. miejsce (8x): 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013
  2. miejsce (6x): 1995, 1996, 1999, 2006, 2010, 2015
  3. miejsce (3x): 2011, 2014, 2016
 Puchar Rosji:
  1. miejsce (8x): 1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2005, 2012, 2013
 Puchar Europy Zdobywców Pucharów:
  3. miejsce (1x): 1997
 Puchar CEV:
  1. miejsce (2x): 2009, 2018
  2. miejsce (1x): 2002
 Liga Mistrzów:
  1. miejsce (3x): 2003, 2004, 2014
  3. miejsce (2x): 2005, 2006
 Superpuchar Rosji:
  1. miejsce (1x): 2013, 2014
 Klubowe Mistrzostwa Świata:
  1. miejsce (1x): 2014
 Puchar Challenge:
  1. miejsce (1x): 2019

Historia 
Klub został założony w 1976 jako Tiechnołog Biełgorod, następnie od 1981 nosił nazwę Lokomotiwu Biełgorod. Pierwsze rozgrywki w rosyjskiej Superlidze drużyna rozegrała w sezonie 1995/96 jako Biełogorje-Biełgorod, zdobywając srebrny medal mistrzostw Rosji.
Po sezonie 2010/11 Koleje Rosyjskie RŻD (ros. ОАО Российские железные дороги, РЖД), bez podania oficjalnej przyczyny, wycofały się ze sponsorowania klubu. 30 sierpnia 2011 nowym sponsorem klubu został holding „Mietałłoinwiest” (ros. Металлоинвест), a nazwa klubu została przemianowana na „Biełogorje” (ros. „Белогорье”). Klub nie przyjął nazwy „Biełogorje-Mietałłoinwiest” (ros. Белогорье-Металлоинвест), ponieważ zgodnie z przepisami CEV, pełna nazwa zespołu wraz z jego lokalną przynależnością geograficzną nie powinna przekraczać 29 znaków pisma łacińskiego, a w tym przypadku jest wyraźnie przekroczony limit – „Belogorie-Metalloinvest (Belgorod)”.

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Sezon 2011/2012

Sezon 2010/2011

Sezon 2009/2010

Sezon 2008/2009

Sezon 2007/2008

Polacy w klubie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis klubu

Rosyjskie kluby siatkarskie
Sport w Biełgorodzie
Kluby siatkarskie założone w 1976